7755 Haute-Provence – asteroide della fascia principale
 Alpes-de-Haute-Provence – dipartimento francese della regione Provenza-Alpi-Costa Azzurra
 Observatoire de Haute-Provence – osservatorio astronomico situato nel sud della Francia

Pagine correlate 

Alta Provenza